Tiger  henviser til flere artikler:

 Tiger – et rovdyr i kattefamilien
 Tiger (kampvogn) – en tysk kampvogn fra 2. verdenskrig
 Tiger (butikskæde) – en kæde af butikker med varer til ti kroner
 Tiger Woods – en golfspiller

Se også
 Mac OS X – hvor version 10.4 af Apples styresystem hedder "Tiger"